Моноло́г:

 Монолог — речь персонажа
 Монолог — телевизионный музыкальный фильм  режиссёра А. Симонова с участием Елены Камбуровой (1970)
 Монолог — фильм режиссёра Ильи Авербаха (1972)
 Монолог — фильм режиссёра Адур Гопалакришнан
 Монолог — песня Марка Минкова на стихи Марины Цветаевой из репертуара Аллы Пугачёвой
 Монолог — автобиографическая книга Игоря Талькова

См. также 
 «Владимир Высоцкий. Монолог (фильм)» — музыкальная программа режиссёра К. Марининой с участием Владимира Высоцкого 1980 года; увидела свет в 1987 году